Donda — десятый студийный альбом американского рэпера и продюсера Канье Уэста. Он был выпущен 29 августа 2021 года на лейбле GOOD Music, дистрибьютором выступил Def Jam Recordings. Альбом содержит гостевые участия от Сайлины Джонсон, The World Famous Tony Williams, Pusha T, Don Toliver, Кида Кади, Трэвиса Скотта, Baby Keem, Marilyn Manson, Lil Yachty, Playboi Carti, Vory, Lil Durk, Fivio Foreign, Янг Тага, Криса Брауна, Roddy Ricch, DaBaby, KayCyy, Westside Gunn, Conway The Machine, Jay Electronica, Pop Smoke, Jay-Z, Francis and the Lights, The Weeknd, Lil Baby и Shenseea.

В начале января 2022 года гаитянско-американский продюсер и менеджер Стивен Виктор анонсировал сиквел альбома.

Маркетинг и история 

Кинематографист Артур Джафа анонсировал проект во время прямой трансляции в Instagram 25 мая 2020 года в разговоре с модельером Мишель Лами. Во время стрима Джафа сказал, что работал вместе с Уэстом над видео-материалом для сингла из «будущего альбома» под названием God’s Country. 26 июня 2020 года, после объявления о сотрудничестве между Yeezy и Gap, Уэст запустил рекламную кампанию #WESTDAYEVER в Твиттер, чтобы объявить о не анонсированных проектах. Одним из них оказался сингл «Wash Us in the Blood». 13 июля Уэст поделился в Твиттере отрывком песни из альбома, в которой есть устное вступление от его покойной матери. Песня сопровождалась анонсом музыкального клипа. 18 июля Уэст объявил, что название было изменено на Donda и что альбом выйдет 24 июля, но в этот день он не был выпущен. Альбом назван в честь покойной матери рэпера, Донды Уэст. 21 июля Канье заявил, что альбом будет выпущен вместе с фильмом. 25 июля Уэст опубликовал твит, в котором была раскрыта обложка грядущего альбома. 26 сентября Канье опубликовал 39-секундный фрагмент нового трека под названием «Believe What I Say» в своём аккаунте в Твиттере. 16 октября 2020 года Уэст выпустил песню «Nah Nah Nah», ремикс при участии DaBaby и 2 Chainz был выпущен 13 ноября, куплеты всех исполнителей подверглись цензуре. В сингле есть отсылки к его президентской компании. 23 ноября Consequence выразили энтузиазм по поводу альбома, назвав его «огненным».

7 марта 2021 года Cyhi the Prynce заявил в интервью VladTV, что Уэст снова начал работу над своим грядущим альбомом на фоне развода с Ким Кардашьян. 17 июля Канье был замечен в студии с Tyler, the Creator. 18 июля подкастер Джастин Лабой заявил, что Уэст закончил работу над альбомом. Лабой назвал его звучание «на световые годы опережающее своё время».

19 июля 2021 года Pusha T объявил в Instagram, что Уэст проведёт мероприятие посвящённое альбому 22 июля на Мерседес-Бенц Стэдиум в Атланте.

20 июля 2021 года во время шестой игры финала НБА 2021 состоялась премьера рекламного ролика Nike с участием Ша’Карри Ричардсон, в котором звучал трек «No Child Left Behind». Французский музыкант Gesaffelstein позже подтвердил своё участие на песне. Сразу после ролика Def Jam Recordings подтвердил дату выпуска альбома — 23 июля, сообщив, что мероприятие в Атланте будет транслироваться Apple Music во всём мире.

23 июля Лабой объявил, что Уэст перенёс выпуск альбома на 6 августа, сказав, что «Канье хочет дать своим поклонникам лучший продукт».

1 августа 2021 года Канье Уэст объявил, что альбом будет выпущен 5 числа того же месяца.

Второе мероприятие на Мерседес-Бенц Стэдиум прошло 5 августа.

Согласно Apple Music, альбом должен был быть выпущен 7 августа 2021 года. Позже дата релиза сместилась на 13 августа.

29 августа 2021 года альбом появился на стриминговых и цифровых площадках, но сам музыкант позднее заявил, что студия Universal выложила его без разрешения, в недоработанном варианте.

Спустя 24 часа после релиза по информации Apple Music альбом возглавил чарты в 152 странах мира, установив абсолютный рекорд. По версии сервиса Spotify альбом обновил рекорд Оливии Родриго, став самым прослушиваемым альбомом за день, однако менее, чем через неделю он был побит шестым студийным альбомом американского рэпера Дрейка Certified Lover Boy.

6 сентября 2021 года альбом возглавил список журнала Billboard 200 в качестве «самого востребованного музыкального альбома в США».

Запись 

В марте 2020 года Уэст записал новую музыку в Кабо-Сан-Лукас, Мексика, прежде чем вернулся в Вайоминг из-за пандемии COVID-19. В том же месяце американский рэпер Pusha T заявил в интервью Discord, что недавно он записывался с Уэстом. Pusha T планировал встретиться с Канье 16 марта 2020 года, чтобы завершить проект, но закрытие границ не позволило им осуществить это.

После мероприятия 22 июля 2021 года на Мерседес-Бенц Стэдиум, Уэст временно поселился в одной из раздевалок стадиона, превратив её в студию звукозаписи, чтобы закончить запись и сведение с Майком Дином. На видео и фотографиях, размещённых в социальных сетях, также присутствуют известные рэперы Playboi Carti и 2 Chainz, записывающие свои куплеты в раздевалке за день до мероприятия. Jay-Z сказал, что записал свой вокал всего за несколько часов до события.

Список композиций 
Адаптировано под Tidal.

Примечания
  сопродюсер
  дополнительный продюсер

Не указанные гостевые участия
 В песне «Jail» звучит вокал Jay-Z.
 В песне «God Breathed» звучит вокал Vory.
 В песне «Off the Grid» звучит вокал Playboi Carti и Fivio Foreign.
 В песне «Hurricane» звучит вокал Lil Baby и The Weeknd.
 В песне «Praise God» звучит вокал Baby Keem и Трэвиса Скотта.
 В песне «Jonah» звучит вокал Lil Durk и Vory.
 В песне «Ok Ok» звучит вокал Lil Yachty и Rooga.
 В песне «Junya» звучит вокал Playboi Carti.
 В песне «Remote Control» звучит вокал Янг Тага.
 В песне «Moon» звучит вокал Don Toliver и Кида Кади.
 В песне «Keep My Spirit Alive» звучит вокал Westside Gunn и Conway the Machine.
 В песне «Jesus Lord» звучит вокал Jay Electronica.
 В песне «Tell the Vision» звучит вокал Pop Smoke.
 В песне «Pure Souls» звучит вокал Родди Рича и Shenseea.
 В песне «No Child Left Behind» звучит вокал Vory.
 В песне «Jail pt 2» звучит вокал DaBaby и Мэрилина Мэнсона.
 В песне «Ok Ok pt 2» звучит вокал Shenseea.
 В песне «Junya pt 2» звучит вокал Playboi Carti и Ty Dolla Sign.
 В песне «Jesus Lord pt 2» звучит вокал Jay Electronica, The Lox и Swizz Beatz.

Делюкс-версия
 В песне «Keep My Spirit Alive pt 2» звучит вокал KayCyy, Westside Gunn и Conway the Machine.
 В песне «Remote Control pt 2» звучит вокал Янг Тага и Кида Кади.
 В песне «Come to Life» звучит вокал Tyler, the Creator.

Сэмплы
 «God Breathed» содержит сэмпл песни «Bell Head», исполненной Liquid Liquid.
 «Believe What I Say» содержит сэмпл песни «Doo Wop (That Thing)», написанной и исполненной Лорин Хилл для её альбома The Miseducation of Lauryn Hill (1998).
 «Remote Control» содержит отрывок из анимационного короткометражного фильма Strawinsky and the Mysterious House (2012).
 «Heaven and Hell» содержит сэмпл песни «Heaven and Hell Is on Earth», исполненной 20th Century Steel Band.
 «Lord I Need You» содержит сэмпл песни «Make Me Over», написанной Энтони Чарльзом Уильямсом II, более известным как B.Slade, и исполненной Брианой Бабино.
 «Life of the Party» содержит сэмпл песни «I Was the Life of the Party», исполненной The Dramatics, и незарегистрированные отрывки из «Cannibal Cutie» в исполнении Herb and the Spices.
 «New Again» содержит сэмпл песни «As 1», написанной и исполненной певицей Мапеи.
 «Donda» содержит сэмпл песни «Candy», написанной Джоном Трейнумом и Кейт Боллинджер и исполненной последней.

Чарты

Сертификации

История релиза

Примечания 

Альбомы Канье Уэста
Альбомы, спродюсированные Канье Уэстом
Альбомы, спродюсированные Boi-1da
Альбомы, спродюсированные Cubeatz
Альбомы, спродюсированные DJ Khalil
Альбомы, спродюсированные Ronny J
Альбомы, спродюсированные Swizz Beatz
Альбомы Def Jam Recordings
Альбомы GOOD Music
Альбомы христианской музыки США
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart